Aird steht für:

Ortschaften:
 Aird (Sleat), Ort auf der schottischen Isle of Skye
 Aird (Loch Snizort), Ort auf der schottischen Isle of Skye
 Àird, Ort auf der schottischen Insel Benbecula

Personen:

 Fraser Aird (* 1995), kanadischer Fußballspieler

 Jock Aird (1926–2021), schottischer Fußballspieler
 John Aird (1833–1911), britischer Ingenieur
 Thomas Aird  (1802–1876), schottischer Dichter